DZO est un sigle qui peut signifier :
 , l'oxyde de zinc formé avec l'isotope 64Zn du zinc.

Dzo est un nom qui peut signifier :
 dzo, le mâle hybride d'un yak et d'une vache domestique.

dzo est un code qui peut signifier :
 dzongkha, le dialecte tibétain qui sert de langue officielle au Bhoutan, selon la liste des codes pour la représentation des noms de langues ISO 639-3.

Code